Agnes von Hanau ist der Name folgender Personen:

Agnes von Hanau (erwähnt 1346), Tochter von Ulrich III. (Hanau), Nonne im Kloster Klarenthal
Agnes von Hanau († nach 1347), Tochter von Ulrich II. (Hanau), Nonne im Kloster Patershausen
Agnes von Hanau (Klarenthal) († 1446), Tochter von Ulrichs V. von Hanau, Äbtissin des Klosters Klarenthal